Onderdistrict in Indonesië
 Plandaan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Plandaan (Kedungwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Plandaan (Plandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java